Kvicksilveroxid kan avse:

 Kvicksilver(I)oxid (Hg2O), en förening mellan kvicksilver och syre som är kemiskt ostabilt och konverterar till kvicksilver(II)oxid och kvicksilver
 Kvicksilver(II)oxid (HgO), en kemisk förening mellan kvicksilver och syre